Sona – comune italiano
 Șona – comune rumeno
Soňa – forma ceca e slovacca del nome proprio di persona Sonia
 Distretto di Soná – distretto di Panamá
 Lingua sona – lingua ausiliaria internazionale artificiale
 Penitenziario di Sona – penitenziario fittizio della serie televisiva Prison Break
 Sona – campione giocabile nel videogioco League of Legends